Giuseppe Toniolo (1845-1918), économiste et sociologue italien,
 Leopoldo Toniolo (1833-1908), peintre italien.

Patronyme italien